La stagione 2005 del Campionato mondiale Turismo è stata la seconda edizione del campionato della FIA. È iniziata il 10 aprile e è terminata il 20 novembre dopo venti gare.
Il campionato piloti è stato vinto dall'inglese Andy Priaulx, quello costruttori dalla BMW e quello Indipendenti dal tedesco Marc Hennerici.

Organizzato dalla KSO, il campionato è un proseguimento del precedente ETCC, elevato a Titolo Mondiale dalla FIA con l'introduzione di gare fuori dall'Europa. Il Titolo Europeo è assegnato nel nuovo European Touring Car Cup, un evento composto da due sole manche.

Piloti e Team

Calendario 2005 

Il campionato comprende 10 eventi, ogni gara è lunga 50 chilometri. La griglia di partenza per la prima gara è determinata dai risultati delle qualifiche e quella della seconda gara dai risultati della prima gara con i primi otto in posizione invertita

Risultati

Classifiche finali

Piloti

Costruttori

Trofei Michelin

Piloti

Team

Note

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale FIA World Touring Car Championship: Archivi
 
 
 
 

2005